Nátaga kan syfta på:

Colombia 

 Nátaga (kommun), Huila, 
 Nátaga (ort), Huila,